Конкурс песни Евровидение 1960 — пятый конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 29 марта 1960 года в Королевском фестивальном зале Лондона. После победы годом ранее, Нидерланды отказались проводить конкурс, поскольку они его уже проводили в 1958-м, и поэтому организация была доверена Великобритании, занявшей второе место. Победителем этого конкурса стала Франция с песней «Tom Pillibi» («Том Пиллиби») в исполнении Жаклин Буайе.

Место проведения 

Ло́ндон () — столица Великобритании, административно образует регион Англии Большой Лондон. Расположен на юго-востоке острова Великобритания, на равнине Лондонского бассейна, на берегах устья реки Темзы вблизи Северного моря. Речной и морской порт.

Королевский фестивальный зал, место проведения конкурса, вмещающий в себя 2,900 человек, расположен на южном берегу Темзы недалеко от Хангерфордского моста.

Участвующие страны 

В 1960 году интерес к конкурсу начал расти. Количество участников выросло до 13-ти с возвращением Люксембурга и дебютом Норвегии. Конкурс впервые транслировался в Финляндии.

Победителем Евровидения 1960 стала Франция (тем самым став второй страной, после Нидерландов, выигравшей дважды) с песней «Том Пиллиби» в исполнении 18-летней Жаклин Буайе, дочери певца и актёра Жака Пиллса, представлявшего годом ранее Монако, и занявшего последнее место.

Песню, представившую Австрию, написал известный композитор, «последний из королей вальса», Роберт Штольц. Он же выступил и в качестве дирижёра.

Приз Буайе вручила Тедди Схолтен, победительница прошлого конкурса, тем самым начав традицию перехода главной награды от одного победителя к другому.

Вернувшиеся исполнители 
  Бельгия — Фуд Леклерк (1956, 1958)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили.

  Великобритания — Эрик Робинсон
  Швеция — Туре Эрлинг
  Люксембург — Эрик Робинсон
  Дания — Кай Мортенсен
  Бельгия — Анри Сегерс
  Норвегия — Эйвинн Берг
  Австрия — Роберт Штольц
  Монако — Раймон Лефевр
  Швейцария — Седрик Дюмон
  Нидерланды — Дольф ван дер Линден
  Германия — Франц Йозеф Бройер
  Италия — Чинико Анджелини
  Франция — Франк Пурсель

Результаты

Финал

Трансляция

Глашатаи 

  Франция — Арман Лану
  Италия — Энзо Тортора
  ФРГ — Ганс-Йоахим Раушенбах
  Нидерланды — Сибе ван дер Зее
  Швейцария — Борис Акуадро
  Монако — ?
  Австрия — Эмиль Колльпахер
  Норвегия — Кари Борг Маннсокер
  Бельгия — Арлетт Венсан
  Дания — Свенд Педерсен
  Люксембург — ?
  Швеция — Таге Даниэльссон
  Великобритания — Ник Бюррел-Дэвис

Комментаторы 

  Австрия — Вольф Миттлер (ORF)
  Бельгия — Жорж Дезир (INR), Ник Баль (NIR)
  Дания — Сейр Волмер-Сёренсен (DR TV)
  Финляндия — Аарно Валли (Suomen Televisio)
  Франция — Пьер Черния (RTF)
  ФРГ — Вольф Миттлер (Deutsches Fernsehen)
  Италия — Джорджио Порро (Programma Nazionale)
  Люксембург — Пьер Черния (Télé-Luxembourg)

  Монако — Пьер Черния (Télé Monte Carlo)
  Нидерланды — Пит те Нёйл (NTS)
  Норвегия — Эрик Дизен (NRK and NRK P1)
  Швеция — Ян Габриэльссон (Sveriges Radio-TV и SR P2)
  Швейцария — Теодор Халлер (TV DRS)
  Великобритания — Дэвид Джейкобс (BBC Television Service), Пит Мюррей (BBC Light Programme)

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1960 год в музыке